Олег Влади́мирович Со́болев () — советский и российский футболист, полузащитник.

Карьеру провёл в клубах «Селенга» Улан-Удэ (1984—1990, 1993, 1998—1999), «Сахалин» Холмск (1991), «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск (1992), «Локомотив» Чита (1994—1997).

В первой лиге в 1992—1997 годах сыграл 171 матч, забил 9 мячей; во второй лиге СССР (1984—1989, 1991) / втором дивизионе России (1998—1999) сыграл 159 матчей, забил 11 мячей; во второй низшей лиге в 1990 году в 40 матчах забил четыре гола.

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Бурятия»
Игроки ФК «Портовик» Холмск
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Чита»